Delitzsch bezeichnet:

 die Stadt Delitzsch in Sachsen

Personen:
 Franz Delitzsch (1813–1890), deutscher evangelischer Theologe, Vater von Friedrich und Johannes Delitzsch
 Friedrich Delitzsch (1850–1922), deutscher Assyriologe
 Hermann Schulze-Delitzsch (1808–1883), Pionier der deutschen Genossenschaftsbewegung 
 Johannes Delitzsch (1846–1876), deutscher evangelischer Theologe
 Kurt Delitzsch (1885–1945), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Institutum Judaicum Delitzschianum, Institut der Universität Münster
 Otto Delitsch
 Delić